Чемпионат Румынии по футболу 1988/1989 — 72-й сезон главного футбольного первенства Румынии.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Румынии на rsssf.com

1988/1989
Румыния
Румыния
Спорт в Румынии в 1988 году
Спорт в Румынии в 1989 году